Universität Brüssel steht für:

 Vrije Universiteit Brussel, niederländischsprachige Universität
 Université libre de Bruxelles, französischsprachige Universität
 Université Saint-Louis – Bruxelles, französischsprachige Universität
 Katholische Universität Brüssel, niederländischsprachige katholische Universität
 Hogeschool-Universiteit Brussel, katholische Hochschule